Ławy peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Ławy, un village 

dans la voïvodie de Łódź
 Ławy, un village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Ławy, un village du powiat de Łosice
 Ławy, un village du powiat d'Ostrołęka 
 Ławy, un village du powiat de Varsovie-ouest

dans  la voïvodie de Poméranie occidentale
 Ławy, un village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Ławy, un village